Lévay Andrea (Szolnok, 1974. július 23. –) válogatott labdarúgó, középpályás. Jelenleg a magyar női U17-es válogatott szövetségi edzője.

Pályafutása

Klubcsapatban 
A Szolnoki TE csapatában kezdte a labdarúgást. Innen igazolt a Femina csapatához, ahol három bajnok címet szerzett az együttessel.

A válogatottban 
1994 és 2001 között 21 alkalommal szerepelt a válogatottban és egy gólt szerzett.

Sikerei, díjai 
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1995–96, 1996–97, 2000–01, 2001–02
 2.: 1999–00
 3.: 1997–98, 1998–99

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban 

|-
|14.||...||||||||||||||

Források 
 
 Futball '94, P & L Grafikai Kiadó, Budapest, 1995. 354–355. o. ISSN 1217-873X
 Magyar futballévkönyv '97. Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 1998, 198. o. 
 Futballévkönyv 2002, I. kötet. Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2003. 397., 400. o. ISSN 1585-2172

1974-ben született személyek
Élő személyek
Szolnokiak
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Szolnoki TE női labdarúgói
A Femina labdarúgói
Magyar labdarúgóedzők